Aichryson är ett släkte av fetbladsväxter. Aichryson ingår i familjen fetbladsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fetbladsväxter
Aichryson